Ratiboř kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Ratiboř (ort i Tjeckien, Zlín), 
 Ratiboř (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar